Dinar je lahko:
 Dinar, okrožje v Turčiji
Dinar, valuta - (njegovo ime izhaja iz imena rimske valute denarius) je ime aktualnih valut v več državah. Zlasti pogost je v arabskih državah, kjer ga pišejo kot دينار:

 alžirski dinar
 bahrajnski dinar
 iraški dinar
 jordanski dinar
 kuvajtski dinar
 libijski dinar
 sudanski dinar
 tunizijski dinar
 južnojemenski dinar (včasih)

V Iranu je dinar uradno drobiž (stoti del) iranskega riala, vendar se ga zaradi nizke vrednosti ne uporablja.

Dinar je bil tudi ime več valut na območju nekdanje Jugoslavije, ime je dobil po gorovju Dinara:
 jugoslovanski dinar se je uporabljal v Kraljevini Jugoslaviji, SFRJ in ZR Jugoslaviji do leta 2003
 srbski dinar (več obdobij do 1918, od 2003 dalje, ko se je ZRJ preimenovala v Srbijo in Črno goro; Črna gora je že pred tem uvedla najprej nemško marko in nato evro)
 hrvaški dinar je bil denarna enota Hrvaške v obdobju med 1991 (osamosvojitev Hrvaške) do 1994 (uvedba hrvaške kune)
 bosanskohercegovski dinar je bil denarna enota Bosne in Hercegovine med 1992 in 1995, ko je bila uvedena konvertibilna marka
 krajinski reformirani dinar, oktobrski dinar in dinar 1994 so bili skupaj z jugoslovanskim dinarjem vzporedne denarne enote Republike Srbska Krajina
 makedonski denar: njegovo ime podobno kot dinarji v arabskem svetu izhaja iz rimskega denariusa

Valute

it:Dinaro